Gower ou Gowers est un patronyme et un toponyme anglo-saxon.

Patronyme 
 Andre Gower (né en 1973), acteur américain
 Andrew Gower (né en 1978), développeur de jeu vidéo anglais
 Bruce Gowers (1940-2023), réalisateur de télévision du 
 Craig Gower est un rugbyman australien
 Gillian Gowers (née en 1964), est une joueuse anglaise de badminton
 Jack Gower (né en 1994), skieur alpin britannique et irlandais
 Jessica Gower, actrice australienne
 John Gower, poète anglais du Moyen Âge
 Mark Gower (né en 1978), footballeur anglais
 William Richard Gowers (1845-1915), neurologue britannique
 Patrick Gowers (1936-2014), compositeur britannique
 William Timothy Gowers, ou Tim Gowers, mathématicien anglais
 
 Granville George Leveson-Gower, 2e comte Granville : diplomate et homme politique britannique

Toponyme 
 Mont Gower, Australie
 Gower Gulch, carrefour célèbre de Los Angeles
 Gower Street, rue célèbre de Los Angeles (voir Hollywood Walk of Fame)
 Gower Street à Londres
 Péninsule de Gower, Pays de Galles
 Gower, circonscription parlementaire britannique située au pays de Galles
 Gower, circonscription de l'Assemblée nationale du pays de Galles
 Gower (Missouri)

Anatomie 
 Faisceau de Gowers : autre désignation du faisceau spino-cérébelleux croisé, décrit par William Gowers

Séméiologie médicale 
 Signe de Gowers : signe clinique neurologique décrit par William Gowers

Patronyme anglais
Homonymie de toponyme